Dado puede referirse a:

Dado, objeto de forma poliédrica.
Dado de rol,  dados usados habitualmente en los juegos de rol.
Dado o pastilla, sinónimo para denominar a los chips de circuito integrado, de la palabra en inglés Die.